This Is How the Wind Shifts сьомим студійний альбом канадської пост-хардкор-групи Silverstein. Альбом був випущений 5 лютого 2013 під лейбом Hopeless Records.
Це перший альбом для нового гітариста Пола-Марка Руссо.

Треклист 
 Stand Amid the Roar (3:04)
 On Brave Mountains We Conquer (2:36)
 Massachusetts (2:57)
 This Is How (1:23)
 A Better Place (3:08)
 Hide Your Secrets (3:57)
 Arrivals (1:16)
 In a Place of Solace (3:11)
 In Silent Seas We Drown (3:30)
 California (3:46)
 The Wind Shifts (1:20)
 To Live and to Lose (3:58)
 With Second Chances (3:43)
 Departures (2:27)

Джерела 
This Is How the Wind Shifts 

Альбоми Silverstein
Альбоми канадських виконавців
Англомовні музичні альбоми